Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Braderup

Zobacz też:
 Norderbrarup
 Süderbrarup